2 miejscowości w Polsce:
 Ciosna – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. słupeckim, w gminie Strzałkowo
 Ciosna – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfińskim, w gminie Gryfino